Па́льмер — фамилия.

 Пальмер, Барбара (1640—1709) — фаворитка английского короля Карла II.
 Пальмер, Джон (1742—1818) — владелец театра и организатор британской системы почтовых дилижансов.
 Пальмер, Елена —  немецкая писательница и журналистка.  
 Пальмер, Карл-Эрик (1929—2015) — шведский футболист, полузащитник.
 Пальмер, Кейт (род. 1967) — музыкант, участник группы «The Prodigy».
 Пальмер, Мигель (1942—2021) — известный мексиканский актёр.
 Пальмер, Христиан Давид Фридрих (1811—1875) — немецкий богослов.
 Пальмер, Эдуард Генри (1840—1882) — английский ориенталист.
 Пальмер, Эраст (1817—1904) — американский скульптор-неоклассицист, резчик и историк искусства.
 Пальмер-Штоль, Джулия (1984—2005) — немецкая актриса.

См. также 
 Палмер